Sorgenfri har flere betydninger:

Sorgenfri i Storkøbenhavn 
 Sorgenfri − en bydel i Lyngby-Taarbæk Kommune i Storkøbenhavn
 Sorgenfri Sogn − et sogn i Kongens Lyngby Provsti, Helsingør Stift
 Sorgenfri Kirke − en kirke i Sorgenfri Sogn, Kongens Lyngby Provsti, Helsingør Stift
 Sorgenfri Station − en S-togsstation på Nordbanen
 Sorgenfri Slot − et slot i nærheden af Kongens Lyngby
 Sorgenfrivang II − et boligområde i nærheden af Kongens Lyngby

Andre lokaliteter 
 Östra Sorgenfri − en bebyggelse i Malmø, Sverige
 Norra Sorgenfri − et område i Malmø, Sverige
 Västra Sorgenfri − en bebyggelse i Malmø, Sverige
 Sorgenfri (Trondheim) − et område i Trondheim, Norge
 Sorgenfri (Tromsø) − et område i Tromsø, Norge
 Sorgenfri (Fredrikstad) − en bebyggelse i Fredrikstad, Norge
 Sorgenfri (Sankt Thomas) − en bebyggelse på den amerikanske jomfruø Sankt Thomas

Fiktion 
 Sorgenfri (roman) − en kriminalroman fra 2002 af Jo Nesbø
 Sorgenfri (film) − en film fra 2016 af Bo Mikkelsen

Øvrigt 
 Sorgenfri (magasin) − et gademagasin fra Trondheim, Norge
 "Sorgenfri" - sang af det danske band Shu-bi-dua på deres album Shu-bi-dua 7 fra 1980.
 "Sogenfri rap" - rapsang af den danske gruppe MC Einar på deres album Den Nye Stil fra 1988.